This Godless Endeavor () — шестой студийный альбом американской прогрессив-метал группы Nevermore.

Список композиций 
Лирика — Уорэлл Дэйн. Музыка — Джефф Лумис, Стив Смит.

Участники записи 
 Уорэлл Дэйн — вокал
 Джефф Лумис — соло/ритм-гитара
 Стив Смит — соло/ритм-гитара
 Джим Шеппард — бас-гитара
 Вэн Виллиамс — ударные

Приглашенный музыкант 

 Джеймс Мерфи — соло-гитара в треке 7

Производство 
 Продюсер — Энди Снип

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Nevermore
Альбомы Century Media Records